Mazzù o Mazzu può riferirsi a:
 Felice Mazzu – allenatore di calcio belga (n. 1966)
 Lou Mazzuchelli detto Mr. Mazzu – personaggio protagonista di Rise